Daniel Gottschling (ur. 1908, zm. ?) – zbrodniarz nazistowski, urzędnik administracji w Mühldorf – podobozie KL Dachau i SS-Rottenführer.

Obywatel rumuński narodowości niemieckiej. Od 28 października 1944 do 2 maja 1945 pełnił służbę w Mühldorf jako księgowy w obozowej kuchni więźniarskiej. Gottschling okrutnie znęcał się nad więźniami, którzy, wygłodzeni, próbowali wykraść pożywienie z kuchni. Podczas swojego procesu przyznał, że pobił 8 do 10 więźniów. Według świadków natomiast zimą polewał więźniów wraz z innymi esesmanami lodowato zimną wodą. Bił ich również kijem, wieszał do góry nogami i skazywał na karę chłosty za najmniejsze nawet przewinienia.

Daniel Gottschling został osądzony w procesie załogi Mühldorf przez amerykański Trybunał Wojskowy w Dachau. Wymierzono mu karę 15 lat pozbawienia wolności. Więzienie w Landsbergu opuścił 11 stycznia 1952.

Bibliografia 
 Dokumenty z procesu załogi Mühldorf (US vs. Franz Auer i inni), format PDF 

Niemieccy zbrodniarze wojenni w okresie II wojny światowej
Osądzeni przez Trybunał Wojskowy w Dachau
Personel Dachau
Urodzeni w 1908
Zmarli w XX wieku
Członkowie SS